

Животово — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Животово — присілок, Нікольський район, Вологодська область